«Туран» — еженедельная газета для мигрантов из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, выходившая в Санкт-Петербурге с 2011 по 2016 год. Была первой газетой такого рода в Санкт-Петербурге.

История 
Первый выпуск газеты состоялся 24 февраля 2011 года. В качестве названия газеты было выбрано слово «Туран», в прошлом обозначавшее всю Среднюю Азию. По словам главного редактора, основной целью издания была помощь приезжим из Средней Азии в соблюдении российских законов и адаптации к условиям жизни и работы в Петербурге. Газета выпускалась по четвергам для распространения её перед пятничными молитвами у мусульман. Материалы газеты публиковались параллельно на русском и узбекском языках, некоторые публикации переводились также на таджикский и киргизский языки. По состоянию на 2014 год была крупнейшей по тиражу газетой для мигрантов в России. Выпуск газеты прекратился в начале 2016 года в связи с прекращением деятельности «Фонда помощи трудовым мигрантам из Средней Азии», финансировавшего издание.

Постоянные рубрики 
По данным с сайта газеты на 2015 год:
 Новости Санкт-Петербурга, России и Средней Азии (Узбекистана, Таджикистана, Киргизии).
 Русско-узбекско-таджикский разговорник.
«Важно знать» — актуальная информация от Управления Федеральной миграционной службы, практические советы.
Информация о культурных мероприятиях Санкт-Петербурга.
«Слово редактора» — полезные советы от Махмута Маматмуминова.
Телефоны и адреса «первой необходимости» для мигрантов в Санкт-Петербурге.
«Колонка юриста».
Читательская рубрика «Проверено на себе».
«Знакомство с Петербургом» — о культуре и традициях города.
«Зри в корень» — о русских пословицах, поговорках, обычаях, поверьях, приметах и т. п.
«Планета Земля» — познавательная рубрика о красивейших местах мира, чудесах света и т. п.
«Жизнь» — истории из жизни мигрантов в России.
«Наши земляки» — о знаменитых уроженцах Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
«Вкусные истории» — рецепты национальных блюд.
«Для женщин».
«Искусство» — о видах искусства, произведениях искусства и их создателях.

Ключевые фигуры 

 Учредитель — Игорь Николаевич Белоусов, петербургский бизнесмен, основатель «Фонда помощи трудовым мигрантам из Средней Азии».
 Главный редактор — Махмут Убайдуллаевич Маматмуминов, председатель «Фонда помощи трудовым мигрантам из Средней Азии». Приехал в Санкт-Петербург из Киргизии. Уроженец города Ош, по образованию товаровед (по другим данным, кулинар), к августу 2012 года имел российское гражданство.

Общие сведения 
 Формат — А3
 Тираж — 15000 экз.
 Объём — 12 полос
 Периодичность — раз в неделю.

Проекты газеты «Туран» 
При участии редакции газеты был подготовлен выпуск детской книги «Добрая книжка о дружбе», которая учит понимать представителей других национальностей, жить с ними в мире и согласии. Бесплатная раздача книги состоялась на Дворцовой площади в Международный день защиты детей 1 июня 2011 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Архив сайта газеты по состоянию на 11 января 2016 года.

Газеты Санкт-Петербурга
Гражданские медиа